Scala — мультипарадигмова мова програмування, що поєднує властивості об'єктно-орієнтованого та функціонального програмування.
Скала-Коелі (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія,  провінція Козенца.
Скала () — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Салерно.
Ла Скала ( або La Scala) — всесвітньо відомий оперний театр у Мілані (Італія).